Wagabunda (niem. Vagabund, franc. vagabond, łac. vagabundus) – włóczęga, tramp, obieżyświat, powsinoga.

Wędrowny śpiewak, poeta, aktor w średniowiecznych Niemczech, Francji i Anglii, często członek grupy teatralnej. Średniowieczny pieśniarz wędrowny, niekiedy aktor w wesołych widowiskach teatralnych.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Anna Potapowicz: STL Greg 2008

Muzycy średniowieczni